Чемпионат Европы по футболу 1994 среди юношей до 18 лет — 43-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 24 по 31 июля 1994 года в Испании. Португальцы во 2-й раз в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1995.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Испании
Футбол в Европе в 1994 году
Июль 1994 года
Спорт в Испании в 1994 году
футбол
Чемпионаты Европы в Испании